Хезер Митчелл (; р. 1958) — австралийская актриса.

Биография 
Училась в Камденской школе в 1971—1976 годах, была избрана президентом школы в последний год учёбы. Хезер более всего известна как харизматичная Ашка из австралийско-польского сериала «Чародей» и его сиквела «Чародей-2: Страна Великого Дракона». Фантастический детский сериал оказался очень популярным. Также снималась в других телесериалах: Five Mile Creek, мини-сериал Bodyline, Embassy, A Country Practice и мини-сериал The Day of the Roses. Также фигурировала в фильмах: Thank God He Met Lizzie, Muriel’s Wedding и Rogue.

Фильмография

Полнометражные фильмы

Телесериалы

Примечания

Ссылки 
 
 Photo of Heather Mitchell and Colin Friels 
 Информация на rottentomatoes.com

Лауреаты премии Хелпманна за лучшую женскую роль второго плана в мюзикле